Uleiota är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre André Latreille 1796. Uleiota ingår i familjen smalplattbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Smalplattbaggar
Uleiota